La liste des collèges du Loiret présente les 69 collèges du département français du Loiret (région Centre-Val de Loire).

Les établissements, parmi lesquels 57 sont publics et 12 privés, sont répartis sur le territoire de 44 communes.

À la rentrée scolaire 2011, les collèges du département accueillent  élèves dont  dans des structures privées ; le collège public Denis Poisson de Pithiviers est celui qui possède l'effectif le plus important avec  élèves. Le collège Sainte Croix-Saint-Euverte d'Orléans est le collège privé qui possède l'effectif le plus élevé avec 809 élèves.

Sur les 69 collèges que compte le Loiret, 27 sont situés dans Orléans Métropole dont 12 dans la préfecture orléanaise.

Les collèges publics sont gérés par le conseil général du Loiret depuis 1986.

Glossaire des indicateurs

Nom et code RNE 
Chaque établissement scolaire possède un nom. La dénomination ou le changement de dénomination des établissements d'enseignement public est de la compétence de la collectivité territoriale de rattachement, le département en l'occurrence en ce qui concerne les collèges. Dans le cas des lycées et collèges, la collectivité recueille l'avis du maire de la commune d'implantation et du conseil d'administration de l'établissement.

Chaque établissement scolaire (écoles, collèges, lycées, CFA, enseignement supérieur, public ou privé) possède un code unique inscrit dans le répertoire national des établissements (RNE). On appelle ce code unique UAI pour Unité Administrative Immatriculée : il concerne 135 000 établissements. Chaque établissement scolaire bénéficie d’un code UAI (RNE) composé de 7 chiffres et d’une lettre.

Sectorisation 
En vertu de l’article D 211-11 du Code de l’éducation : les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. L’ensemble de ces zones constitue la carte scolaire.

Classement des collèges 
Le site https://www.letudiant.fr/ établit chaque année un classement de l’ensemble des collèges de France (plus de 6.900 établissements en 2018). Plusieurs indicateurs permettent d’établir ce classement : note moyenne, taux de réussite, taux de mention. Le tableau en présente trois pour le classement 2019.

 Note moyenne 2016-2018 : La note de l’établissement est obtenue en additionnant le taux moyen de réussite au brevet (2016–2018) avec le taux moyen de mentions (2016–2018). Le résultat est ensuite divisé par 10 pour obtenir une note sur 20.

 Groupe : Les établissements sont répartis en quatre groupes, selon leur note moyenne. Les collèges du groupe A obtiennent des notes comprises entre 17,2/20 et 19,9/20, le groupe B va de 16,3 à 17,2/20, le groupe C de 15,3 à 16,3/20 ; enfin le groupe D rassemble les collèges qui ont une note inférieure à 15,3/20.

Collèges publics 
57 collèges publics sont activités dans le Loiret en 2019.

Collèges privés 
12 collèges privés sont activités dans le Loiret en 2019.

Voir aussi

Liens internes
Liste des lycées du Loiret
Université d'Orléans

Liens externes
 
Académie d'Orléans-Tours
Carte scolaire du Loiret
Annuaire des collèges du Loiret sur le site du Conseil général du Loiret

Notes et références

Enseignement dans le Loiret
Loiret
Colleges
Loiret